др Ружица Михајловић (Сеча Река, 1910 — ?, 1995) била је српска лекарка.

Свакако велики допринос развоју гинеколошко-акушерске службе у Лесковцу дала је и др Ружица Михајловић (Сеча Река, 1910–1995). Рођена је у селу Сеча Река, Ужице, 1910. године. Медицински факултет је завршила 1935. године у Београду. Специјализирала на Гинеколошко-акушерској клиници у Београду. После завршене специјализације прати свог супруга прим. др Владимира Михајловића и долази 1950. године у Лесковац. У годинама после Другог светског рата, др Ружица Михајловић са још једном докторком из Ниша једина је жена-гинеколог од Београда до Скопља. Са стеченим богатим стручним знањем на клиници у Београду, мануелно врло спретна, благе нарави, али одсечна. Оснивач је Диспанзера за жене 1958. године, у оквиру Диспанзера за децу и омладину. Организовала је течајеве о здравственом просвећивању жена, трудница, породиља и мајки, када је владало сиромаштво и ниска здравствена култура. Успешно је водила порођајни одсек. Дочекала је пресељење гинеколошко-акушерског одељења у нову болницу. Пензионисана је 1974. године.

Нажалост отишла је из града коме је дала своју младост и стручне способности, незадовољна јер је после смрти др Киша само 6 месеци била вршилац дужности начелника, а постојала је могућност да буде изабрана за начелника на дужи временски период. Била је активни члан Гинеколошко-акушерске секције СЛД и Подружнице СЛД у Лесковцу.

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1910.
Умрли 1995.
Српски лекари